FRF est un code qui peut signifier :
 franc, l'ancienne monnaie de la France, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ; maintenant remplacée par l'euro (1 EUR = 6,55957 FRF).
 code OACI de l'ancienne base aérienne de l'United States Airforce en Allemagne, près de Frankfort-sur-le-Main.

FRF est un sigle qui peut signifier :
 Fédération roumaine de football (en Roumain: )
 Fédération Roliball-France
 Fuji Rock Festival, dans la préfecture de Niigata au Japon
 Frequency response function (en français, réponse en fréquence).

Code